Turov má více významů:

 Turov (Broumovská vrchovina) (602 m) – hora v Jestřebích horách poblíž vesnice Rokytník na Náchodsku
 Turov (Podlesí) – část obce Podlesí v okrese Ústí nad Orlicí
 Turov (Moravany) – část obce Moravany v okrese Pardubice
 Turov (Bělorusko) – město v Bělorusku

Externí odkazy